Основа — название ряда исторических местностей на юге города Харькова. Название появилось во 2-й половине XVII века, когда была основана пригородная слобода, а впоследствии село Основа семьей слободской старшины Донца-Захаржевского, позже продано старшинской семье Квиток.

В последней трети 19 века территория города Харькова подошла к деревне Основа и землям Квиток на правом берегу реки Лопань («Аравия»), приобретенных Харьковской городской думой. Здесь были проложены ряд улиц, сохранившие прежнюю принадлежность земли — ул. Квиткинская и Основянская улица.

В конце 19 века появился пригород Малая Основа, расположенный между местностью Новосёловка и железнодорожной станцией Новосёловка.

В 1908 году была заложена станция Основа, вблизи которой возник рабочий посёлок железнодорожников, обслуживающих станцию и паровозное депо Основа, основанное в 1911 году. Часть земель была скуплена жителями села Основа, и жильё, построенное здесь, сдавалось в аренду.

В 1920-х годах село Основа и посёлок Основа вошли в черту города Харькова. Согласно картографическим источникам 1938 года, территория Основа называлась Большой Основой, а посёлок Основа — просто Основа. Названия Малой и Старой Основ на картах не показаны.

В послевоенный период, после открытия Октябрьского трамвайного депо и конечной станции трамвая Новожаново (вблизи одноимённой железнодорожной станции), вся местность между Новосёловкой, Филипповкой и Карачёвкой на правом берегу реки Лопань постепенно получила общее название Новожаново.

Населённые пункты 
 Основа (село) либо Старая Основа — бывший населённый пункт на правом берегу Лопани, основанный в XVII веке, который впоследствии вошёл в черту Харькова, а ныне входит в состав большого района Новожаново. В его центре находится парк им. Квитки-Основяненко.

Современные местности 
 Район станции Основа — исторический район Харькова, расположенный вблизи станции Основа.
 Основа (аэропорт) — местность в Харькове, расположенная вокруг Харьковского международного аэропорта.

Исторические места 
 Большая Основа — местность города Харькова в юго-западной части города Харькова в 1920—1930-х годах после вхождения села Основа в состав Харькова. В послевоенный период стала называться Новожаново.
 Малая Основа — пригород Харькова в конце XIX — начале XX века Вошёл в местность Новосёловка.
 Основа (река) — в 18 веке так иногда называли Лопань от Лопанской стрелки до её впадения в Уды: альтернативное название реки. Так, московский географ Харитон Чеботарёв в «Описании Российской империи» 1776 года пишет, что «Лопань… по соединении с рекою Харьковым, под именем Основы, течет в реку Уды…».

Достопримечательности 
 Основянский лугопарк

Источники и примечания 

 Старинные карты харьковских окрестностей. 

География Харькова
Исторические районы Харькова
Основа (Харьков)